USS Sculpin je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Sculpin (SS-191) 
 USS Sculpin (SSN-590)

Sculpin